Federal Reserve System
 Frente Republicana e Socialista
 Fellow of the Royal Society
 frs - código ISO 639-3 da língua frísia oriental

Desambiguações de siglas